Queue ( für Schlange, Stiel, Schwanz;  für Warteschlange, Zopf) steht für:
 Chinesischer Zopf, der unter der Qing-Dynastie in China eingeführt wurde
 Queue (Billard), Spielgerät im Billard
 Queue (Einheit), französisches Flüssigkeitsmaß
 Queue (Musikinstrumentenbau), Geigenbauteil (Saitenhalter), das unterhalb des Steges angebracht wird
 Queue (Musik), französische Bezeichnung für den nach oben oder unten gehenden Strich an Notenzeichen
 Queue oder Unterschnitt, Technik des Buchschnittes; siehe auch Buchschnitt
 Queue frz. militärisch: Die Gefechts- oder Marschordnung [die Linie/Reihe] einer Truppenformation. Auch in Deutschland bis ins 19. Jh. gebräuchlich.

 Warteschlange (Datenstruktur) (engl. ), Datenstruktur in der Informatik

Siehe auch:

 La Queue
 Kö